Richard Hamilton (košarkaš), američki profesionalni košarkaš
Richard Hamilton (likovni umjetnik), britanski slikar
Richard Hamilton (glumac), američki glumac (1920. – 2004.)
Richard Hamilton (profesor), profesor matematike na sveučilištu Columbia